DIN 7989 er en DIN-Standart for en Tyk konstruktionsskive.

Kilde  
http://bolte.dk/konstruktionsskiver-din-7989-tyk/
DIN-standarder